Пугач (Bubo) — рід птахів з родини совових
 Пугач віргінський
 Пугач звичайний
 Пугач рибний
 Пугач — село в Україні, Сарненському районі Рівненської області.
 «Пугач» — пам'ятна монета номіналом 2 гривні, випущена Національним банком України, присвячена птахові — пугачу (Bubo bubo)
 «Пугач» — срібна пам'ятна монета номіналом 10 гривень, випущена Національним банком України.

Особи 

 Пугач Євген Петрович ( 1935) — український історик, професор Харківського національного університету.
 Пугач Ігор Володимирович (1978—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пугач Ісаак Михайлович (18??—1918) — український громадсько-політичний і державний діяч.
 Пугач Олександр Іванович (1991) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пугач Сергій Анатолійович — старший сержант Міністерства внутрішніх справ України.
 Пугач Федір Григорович — молодший сержант Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.